Portobello hace referencia a: 

 Portobello, una variedad del hongo Agaricus bisporus.
 Portobello Road, una calle en el oeste de Londres, Inglaterra.
 Portobello Road Market, mercado callejero en Portobello Road, en área Notting Hill de Londres, en Inglaterra.
 Portobello, barrio costero de Edimburgo.